Voici la liste des planètes mineures numérotées de 55001 à 56000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

55001-55100

55101-55200

55201-55300

55301-55400

55401-55500

55501-55600

55601-55700

55701-55800

55801-55900

55901-56000 

55001-56000